Londinium est le nom de Londres à l'époque romaine ;
 Londinium est un album d'Archive ;
 Londinium est une planète de la franchise  ;
  est un film de Mike Binder.